Max Andersson peut désigner :

 Max Andersson (1962-), auteur de bande dessinée suédois ;
 Max Andersson (1973-), homme politique suédois.